Dingo, verwilderde hond uit Australië
 Dingo Fence, hekwerk om dingo's tegen te houden
 Dingo (roman), roman van Octave Mirbeau uit 1913
 Dingo (film), Australische film uit 1991

 Daimler Scout Car, Brits pantservoertuig, bijgenaamd Dingo
 ATF Dingo, Duits pantservoertuig

Zie ook 
 Dingoo (doorverwijspagina)